Марьямов — еврейская матронимическая фамилия (от женского имени Марьям).

Известные носители 
 Марьямов, Григорий Борисович (1910—1995) — советский организатор кинопроизводства, редактор, кинодраматург и кинокритик, оргсекретарь правления Союза кинематографистов СССР, заслуженный деятель искусств Грузинской ССР.
 Марьямов, Израиль Эммануилович (1898—1938) — советский хозяйственный деятель в области дизелестроения, директор авиазавода № 24 имени М. В. Фрунзе.
 Марьямов, Михаил Александрович (род. 1934) — режиссёр-документалист.
 Марьямов, Эзра Моисеевич (1909—1972) — советский и украинский драматург, литературный критик, писатель и сценарист.
 Марьямов, Юрий Исаакович (род. 1936) — сценарист и режиссёр документального кино, литератор и редактор.